Een verkeersweg:
 N802 (België)
 N802 (Frankrijk)
 N802 (Nederland), zie Provinciale weg 802

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing